Garnot ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Ganot (Adolphe Garnot; 1804–1887), französischer Physiker
 Benoît Garnot (* 1951), französischer Historiker
 Prosper Garnot (1794–1838), französischer Mediziner und Naturforscher

Siehe auch:
 Blup Blup (früher auch Garnot-Insel), Vulkaninsel des südpazifischen Inselstaates Papua-Neuguinea (Provinz East Sepik)
 Ganot